Ли́жмозеро:

 Лижмозеро — деревня в Кондопожском районе Республики Карелия.
 Лижмозеро (озеро) — озеро в Кондопожском районе Республики Карелия.